Курилю́к — українське прізвище.

 Кароль Курилюк
 Мерв Курилюк (:en:Merve Kuryluk), нападник, 1961-62, Чикаго Блекгокс
 Влад Курилюк (pl. Vlad Kuryluk), композитор, продюсер

Українські прізвища